Trantenroth ist der Familienname der folgenden Personen:

 A. D. Trantenroth (1940–2019), deutscher Bildhauer, Objektkünstler und Zeichner
 Tim Trantenroth (* 1969), deutscher Künstler